Bronisława Kowalska (1955–2020) – polska polityk, nauczycielka, posłanka na Sejm II, III i IV kadencji
 Bronisława Wierusz-Kowalska (zm. 1920) – polska pisarka i tłumaczka literatury francuskiej